Vitalij Medvegyev (1977) orosz nemzetiségű kazahsztáni atléta, rövidtávfutó, olimpikon
 Vitalij Medvegyev (1983) világbajnoki ezüstérmes ukrán párbajtőrvívó, olimpikon